Селница може бити:
 Селница (Марија Бистрица), насељено место у општини Марија Бистрица, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Селница Шћитарјевска, насељено место у саставу града Велике Горице, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Селница Псарјевачка, насељено место у општини Свети Иван Зелина, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Банска Селница, насељено место у саставу града Карловца, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Слуњска Селница, насељено место у саставу града Карловца, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Селница об Драви, насељено место и средиште истоимене општине у Подравској регији, Република Словенија